Questa è una lista delle insenature della Russia. Le insenature della costa settentrionale fanno parte dei mari marginali dell'oceano Artico, cioè i mari di Barents, Bianco, della Pečora, di Kara, di Laptev, della Siberia Orientale e dei Ciukci; quelle orientali si aprono verso i mari marginali dell'oceano Pacifico: mare di Bering, di Ochotsk e mar del Giappone. L'elenco geograficamente va da ovest ad est, e in senso orario.

Mar Caspio 
 Baia di Agrachan (Аграханский залив)
 Golfo di Kizljar (Кизлярский залив)

Oceano Atlantico

Mar Nero 
 Baia del Cemes (Цемесская бухта)
 Baia di Gelendžik (Геленджикская бухта)

Mar d'Azov 
 Baia di Taman' (Таманский залив)
 Golfo di Temrjuk (Темрюкский залив)
 Golfo di Taganrog (Таганрогский залив)

Mar Baltico 
 Baia di Danzica (Гданьский залив, Данцигская бухта)
 Laguna della Vistola (Калининградский залив)
 Laguna dei Curi (Kуршский залив)
 Golfo di Finlandia (Финский залив)
 Golfo della Narva (Нарвский залив)
Golfo della Luga (Лужская губа)
 Golfo di Kopor'e (Копорская губа)
 Baia della Neva (Невская губа)
 Baia di Vyborg (Выборгский залив)
 Baia Zaščitnaja (Защитная бухта)
 Golfo di Virolahti (Виролахти залив)

Oceano Artico

Mare di Barents 

Baia della Pečenga (Печенгская губа)
Baia Ambarnaja (губа Амбарная)
Baia Malaja Volokovaja (Малая Волоковая губа)
Baia Bol'šaja Volokovaja (Большая Волоковая губа)
Baia Vajda (Вайда губа)
Baia della Zubovka (Зубовская губа)
Golfo Motovskij (Мотовский залив)
Golfo Kutovaja (губа Кутовая)
Golfo Bol'šaja Motka (губа Большая Мотка)
Baia Ozerko (бухта Озерко)
Golfo della Titovka (губа Титовка)
Golfo della Zapadnaja Lica (губа Западная Лица)
Golfo Vičany (губа Вичаны)
Baia Ara (Ара губа)
Golfo dell'Ura (Ура губа)
Baia Kislaja (Кислая губа)
Baia di Kola (Кольский залив)
Baia della Sajda (губа Сайда)
Baia Pala (губа Пала)
Golfo di Varlamov (губа Варламова)
Golfo della Teriberka (губа Териберская)
Golfo dello Zeleneckij (губа Зеленецкая)
Golfo della Voron'ja (губа Воронья)
Baia Zeleneckaja (губа Зеленецкая)
Golfo Šel'pinskaja (губа Шельпинская)
Golfo Svjatonosskij (Святоносский залив)
Baia della Čëša (Чёшская губа)

Mar Bianco 

Golfo della Lumbovka (Лумбовский залив)
Golfo di Kandalakša (Кандалакшский залив)
Baia dell'Onega (Онежская губа)
Baia della Dvina (Двинская губа)
Golfo del Mezen' (Мезенская губа)

Mare della Pečora 

Baia della Pečora (Печорская губа)
Baia della Chajpudyra (Хайпудырская губа)

Mare di Kara 

Baia della Bajdarata (Байдарацкая губа)
Golfo dell'Ob' (Обская губа)
Estuario del Taz (Тазовская губа)
Baia della Gyda (Гыданская губа)
Baia Jurackaja (Юрацкая губа)
Golfo dello Enisej (Енисейский залив)
Golfo della Pjasina (Пясинский залив)
Golfo di Middendorff (Залив Миддендорфа)
Golfo del Tajmyr (Таймырский залив)

Mare di Laptev 

Golfo di Tereza Klavenes (Залив Терезы Клавенес)
Golfo di Sims (Залив Симса)
Golfo di Faddej (Залив Фаддея)
Baia di Maria Prončiščeva (Бухта Марии Прончищевой)
Golfo della Chatanga (Хатангский залив)
Baia di Koževnikov (Бухта Кожевникова)
Baia Nordvik (бухта Нордвик)
Golfo dell'Anabar (Анабарский залив)
Baia dell'Anabar (Анабарская губа)
Golfo dell'Olenëk (Оленёкский залив)
Baia Ogonnër-Kubata (Залив Огоннёр-Кубата)
Golfo di Neelov (залив Неелова)
Baia di Tiksi (бухта Тикси)
Golfo di Buor-Chaja (Буор-Хая залив)
Golfo della Jana (Янский залив)
Baia del Selljach (Селляхская губа)
Baia della Van'kina (Губа Ванькина)
Golfo dell'Ėbeljach (Эбеляхская губа)

Mare della Siberia orientale 

Baia Omuljachskaja (Омуляхская губа)
Baia della Kolyma (Колымская губа)
Baia della Chroma (Хромская губа)
Golfo della Kolyma (Колымский залив)
Baia del Čaun (Чаунская губа)
Baia di Nol'de (Губа Нольде)

Mare dei Ciukci 

Baia Koljučinskaja (Колючинская губа)

Oceano Pacifico

Mare di Bering 

Golfo di Lavrentija (залив Лаврентия)
Golfo di Mečigmen (Мечигменский залив)
Baia Mečigmenskaja (Мечигменская губа)
Golfo di Senjavin (пролив Сенявина)
Baia Providenija (бухта Провидения)
Baia Rudder (бухта Руддера; "baia del timone")
Golfo dell'Anadyr' (Анадырский залив)
Baia Kresta (залив Креста)
Golfo Oljutorskij (Олюторский залив)
Golfo di Korf (залив Корфа)
Golfo Karaginskij (Карагинский залив)

Kamčatka (Oceano Pacifico) 

Golfo della Kamčatka (Камчатский залив)
Golfo Kronockij (Кроноцкий залив)
Golfo dell'Avača (Авачинский залив)
Baia dell'Avača (Авачинский бухта)

Mare di Ochotsk 

Golfo di Šelichov (Залив Шелихова)
Baia della Penžina (Пенжинская губа)
Baia della Gižiga (Гижигинская губа)
Golfo della Jama (Ямская губа)
Baia del Tauj (Тауйская губа)
Golfo Amachtonskij (Амахтонский залив)
Baia di Gertner (Бухта Гертнера)
Golfo Motyklejskij (Мотыклейский залив)
Baia di Nagaev (Бухта Нагаева)
Golfo Odjan (Залив Одян)
Golfo della Uda (Удская губа)
Golfo del Tugur (Тугурский залив)
Golfo Akademii (Залив Академии)

Sachalin (Mare di Ochotsk) 

Golfo di Sachalin (Сахалинский залив)
Golfo Sčast'ja (залив Счастья)
Golfo Terpenija (залив Терпения)
Golfo di Aniva (залив Анива)

Mar del Giappone 

Golfo di Čichačëv (Залив Чихачёва)
Golfo di Sovetskaja Gavan' (Советская Гавань залив)
Golfo della Rudnaja (Бухта Рудная)
Baia di Vladimir (Залив Владимира)
Baia di Olga (Залив Ольги)
Golfo di Pietro il Grande (залив Петра Великого)
Golfo di Nachodka (Залив Находка)
Golfo Vostok (Залив Восток; "dell'est")
Golfo di Strelok (Залив Стрелок)
Golfo dell'Ussuri (Уссурийский залив)
Baia Lazurnaja (Бухта Лазурная; "azzurra")
Golfo dell'Amur (Амурский залив)
Baia Novik (Бухта Новик)
Baia Zolotoj Rog (Бухта Золотой Рог; "del corno d'oro")
Baia Uglovoj (Угловой залив)
Baia Pesčanaja (бухта Песчаная)
Golfo Perevoznaja (Бухта Перевозная)
Baia della Narva (Бухта Нарва)
Golfo Slavjanskij (Славянский залив)
Golfo Baklan (Бухта Баклан)
Golfo di Bojsman (Бухта Бойсмана)
Golfo di Possiet (залив Посьета)
Baia Vitjaz' (бухта Витязь)
Baia Troicy (Бухта Троицы; "della Trinità")
Baia Rejd Pallada (бухта Рейд Паллада)
Baia Ėkspedicii (бухта Экспедиции)
Baia Novgorodskaja (Новгородская бухта)

 
Liste di geografia